Гродзиско () — наименование холмов в Кракове и Люблине.

 Гродзиско (холм, Краков) — холм в Кракове;
 Гродзиско (холм, Люблин) — холм в Люблине, на котором находится Старое еврейское кладбище.